Elisabeth Ritschel (née en 1922), est l'épouse de Kurt Waldheim, ancien secrétaire général des Nations unies et président fédéral d'Autriche.
 Julia Ritschel (née en 1984), productrice, réalisatrice et scénariste allemande.
 Magda Ritschel (1901-1945), est l'épouse de Joseph Goebbels.